Federico Gunter de Schwarzburgo-Rudolstadt (en alemán, Friedrich Günther von Schwarzburg-Rudolstadt; Rudolstadt, 6 de noviembre de 1793-ibidem, 28 de junio de 1867) fue un príncipe soberano de Schwarzburgo-Rudolstadt.

Biografía 
Nació en Rudolstadt, siendo el segundo hijo del príncipe reinante de Schwarzburgo-Rudolstadt, Luis Federico II, y de su esposa, la landgravina Carolina de Hesse-Homburg (1771-1854). Su abuelo, Federico Carlos, había muerto siete meses antes de su nacimiento, así que nació como príncipe heredero. Su padre murió el 28 de abril de 1807, cuando él tenía catorce años, así que su madre actuó como regente hasta que cumplió veintiún años el 6 de noviembre de 1814, cuando asumió personalmente el control del principado.

Su reinado, que se expandió durante sesenta años, vio la creación de una Dieta que él introdujo en 1816 durante los primeros años de su reinado personal.
Cuando ascendió al trono en 1807, Schwarzburgo-Rudolstadt era miembro de la Confederación del Rin que fue disuelta en 1813 con el Tratado de París del 30 de mayo de 1814, declarándose la independencia de los anteriores estados de la Confederación con el príncipe Federico Gunter pasando a ser el gobernante de un principado independiente. En 1815 se creó la Confederación Germánica, uniéndose a ella Schwarzburgo-Rudolstadt junto con otras monarquías alemanas. Los últimos años de su reinado vieron la explosión de la guerra austro-prusiana de 1866, ante la que el príncipe Federico Gunter mantuvo a Schwarburgo-Rusdolstadt neutral, y tras la conclusión de la guerra, la creación de la Confederación Alemana del Norte.

Después de su muerte en el castillo de Heidecksburg, fue sucedido por su hermano, el príncipe Alberto, ya que todos los hijos habidos de su primera mujer habían fallecido antes, y el hijo que tuvo con su segunda mujer, el príncipe Sizzo de Leutenberg, había nacido de un matrimonio considerado morganático.

Matrimonio e hijos 
El príncipe Federico Gunter se casó tres veces. Su primera esposa fue la princesa Augusta de Anhalt-Dessau (1793-1854), con quien contrajo matrimonio el 15 de abril de 1816 en Dessau. Tuvieron tres hijos:

 Federico Gunter (1818-1821).
 Gunter (1821-1845).
 Gustavo (1828-1837).

Se casó en segundas nupcias con la condesa Helena de Reina (1835-1860) el 7 de agosto de 1855 en Dresde. Este matrimonio fue considerado morganático y sus hijos fueron hechos príncipes y princesas de Leutenberg.

 Elena (1860-1937).
 Sizzo (1860-1926).

Su tercera esposa fue María Schultze (1840-1909), con quien se casó en Schwarzburgo el 24 de septiembre de 1861. Este matrimonio también fue morganático y en 1864 se creó para ella el título de condesa de Brockenburgo. El matrimonio no tuvo hijos.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 

Nacidos en 1793
Fallecidos en 1867
Nobles de Alemania del siglo XIX
Príncipes de Schwarzburgo-Rudolstadt
Nacidos en Rudolstadt